Сентра́ль Ко́рдова () — название в Аргентине, изначально относившееся к центральной железной дороге Кордовы, но впоследствии распространившееся и на другие объекты.

 Ferrocarril Central Córdoba — «Центральная железная дорога Кордовы»
 Estación Rosario Central Córdoba — Центральная станция Кордовы в городе Росарио

Футбольные клубы
 Сентраль Кордова (Росарио) — клуб из Росарио, выступавший в Высшем дивизионе чемпионата Аргентины в 1958 и 1959 годах
 Сентраль Кордова (Сантьяго-дель-Эстеро) — клуб из Сантьяго-дель-Эстеро, выступавший в Высшем дивизионе чемпионата Аргентины в 1967, 1971 годах, а также с сезона 2019/20
 «Институто» — полное название «Институто Атлетико Сентраль Кордова», но для избегания путаницы с вышеуказанными командами в краткой форме клуб использует лишь слово «Институто»

См. также 
 Кордова